Brvenica (Noord-Macedonië), een gemeente in Noord-Macedonië
 Brvenica (Raška), een plaats in Servië